Turniej olimpijski w konkurencji floretu kobiet podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro odbył się w dniu 10 sierpnia 2016 roku w Carioca Arena.

Wyniki

Finał

Sekcja 1

Sekcja 2

Przypisy 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016